Михаи́л Сазо́нов:
* Сазонов, Михаил Васильевич (род. 1915) — советский фехтовальщик и тренер.
 Сазонов, Михаил Гаврилович (ок. 1782—?) — полковник, командир 2-го Пионерного полка, отличился в сражении на Бородино в строительстве оборонительных сооружений.
 Сазонов, Михаил Георгиевич (1959—2013) — профессор Московского государственного лингвистического университета.
 Сазонов, Михаил Николаевич (1836—1903) — тайный советник, сенатор, Александровский кавалер.
 Сазонов, Михаил Петрович (1911—1983) — Герой Советского Союза.